Darwich ist der Nachname von:
 Issam John Darwich (* 1945), libanesischer Geistlicher
 Mohamad Darwich (* 1981), libanesischer Fußballschiedsrichter